Мылинское сельское поселение:
 Мылинское сельское поселение Карачевского района Брянской области.
 Мылинское сельское поселение Закаменского района Бурятии.